Jean de Malestroit (cardinal) (1375-1443) est un pseudo-cardinal du  et le chancelier du duc Jean V de Bretagne
Jean de Malestroit (dit de Derval) (?-1482), est un homme de guerre français, un des neuf barons de Bretagne au 
Jean de Malestroit (économiste), un économiste français du  
Jean de Malestroit (écrivain),